Světová skupina Fed Cupu 2014 představovala nejvyšší úroveň soutěže – elitní osmičlennou skupinu, z níž vzešel celkový vítěz 52. ročníku. Semifinalisté si zajistili účast ve Světové skupině následujícího ročníku 2015. Týmy, které prohrály v 1. kole, podstoupily dubnovou baráž o udržení v nejvyšší úrovni.

Obhájcem titulu byl tým Itálie, který v ostravském semifinále vyřadila Česká republika 4:0 na zápasy. Češky pak triumfovaly v pražském finále, kde zdolaly Německo 3:1 na zápasy. Připsaly si tak osmou trofej v soutěži a za sedmnácti tituly Spojených států představovaly druhý nejúspěšnější celek této ženské týmové soutěže.

Účastníci 
{| class="wikitable" style="width:98%;"
|-
!colspan=4|'Účastníci
|-
!style="width:25%;"| 
!style="width:25%;"| 
!style="width:25%;"| 
!style="width:25%;"| 
|-
!style="width:25%;"| 
!style="width:25%;"| 
!style="width:25%;"| 
!style="width:25%;"| 
|}

 Nasazené týmy 
  (semifinále)
  (1. kolo)
 ' (vítěz)
  (1. kolo)''

Pavouk

1. kolo

Itálie vs. Spojené státy americké

Španělsko vs. Česko

Slovensko vs. Německo

Austrálie vs. Rusko

Semifinále

Česko vs. Itálie

Austrálie vs. Německo

Finále

Česko vs. Německo

Vítěz

Reference 

Světová skupina 2014